hrabstwo Ramsey (ang. Ramsey County) w USA, w stanie Minnesota
 hrabstwo Ramsey (ang. Ramsey County) w USA, w stanie Dakota Północna